La 23 armée est un nom d'unité militaire utilisé par plusieurs pays:
  (Japon)
  (Union soviétique)